

Cinema
The Nativity – cortometraggio d'animazione statunitense della durata di 30 minuti del 1987 diretto da Don Lusk e Ray Patterson

Televisione
Nel silenzio della notte – film per la televisione statunitense del 1978 diretto da Bernard L. Kowalski
The Nativity – film per la televisione statunitense del 1982 diretto da Barry Chattington
The Nativity – miniserie televisiva britannica in quattro parti trasmesse nel 2010